

Prénom

Toponymie 

 Vonda, un village canadien situé dans la province de Saskatchewan, au Canada ;
 Vonda, une ancienne circonscription provinciale saskatchewanaise, au Canada.